Кузне́цкий мост или Кузнецкий Мост может означать:

Топоним в Москве 
 Кузнецкий Мост — улица в центре Москвы.
 Кузнецкий мост — древний мост через реку Неглинную на пересечении улиц Неглинная и Кузнецкий Мост.
 Кузнецкий Мост — станция Таганско-Краснопресненской линии метрополитена.

Мосты 
 Кузнецкий мост — мост через Томь в Кемерово.
 Кузнецкий мост — мост через Томь в Новокузнецке.
 Кузнецкий мост — мост через реку Пскова в Пскове.

Другое 
 «Кузнецкий мост» (с 1976) — советская музыкальная группа Алексея Макаревича.

См. также